(Le Menuisier de Livonie) est le titre de plusieurs opéras inspirés d'une comédie en 3 actes et en prose d'Alexandre Duval, Le Menuisier de Livonie, ou les Illustres voyageurs, représentée à Paris le  :
 Il falegname di Livonia, opéra de Giovanni Pacini, livret de Felice Romani, Milan, 1819 ;
 Il falegname di Livonia, ossia Pietro il grande, Kzar delle Russie, opéra de Gaetano Donizetti, livret du marquis Gherardo Bevilacqua-Aldobrandini, Venise, 1819 ;
 Il falegname di Livonia, opéra de Nicola Vaccai, livret de Bartolomeo Merelli, 1824.

Opéra du XIXe siècle
Opéra italien
Opéra en italien